De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1979 werden op 24 en 25 februari 1979 gereden op de ijsbaan Parc Paul Mistral, Anneau de Vitesse te Grenoble in Frankrijk.

De Amerikaanse Beth Heiden (die de vier afstanden won) en de Zweed Tomas Gustafson werden wereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1979
Schaatsen in Frankrijk
 1979
Schaatsen
Sport in Grenoble
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes